Neolectomycetes är en klass av svampar. Neolectomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neolectomycetes

en:Neolectomycetes